Kirkmichael bezeichnet folgende Orte:

 Kirkmichael (Perth and Kinross)
 Kirkmichael (South Ayrshire)
 für den Civil Parish, siehe Tomintoul (Schottland)